Часовня Илии Пророка — название часовен, освящённых во имя Илии Пророка:

Часовня Илии Пророка — Грибово, Московская область.
Часовня Илии Пророка — Москва. 
 Часовня Илии Пророка — Родня, Тверская область.